Jan Kazimierz Przerwa-Tetmajer
 Józef Przerwa-Tetmajer
 Kazimierz Przerwa-Tetmajer
 Leon Przerwa-Tetmajer
 Michał Przerwa-Tetmajer